Томбазис — греческая фамилия:

Персоналии 
 Томбазис, Яковос (1782—1829) — торговец и судовладелец, первый командующий повстанческим флотом в годы Освободительной войны Греции
 Томбазис, Эммануил (1784—1831) — греческий морской капитан, видный деятель Греческой революции, назначенный временным правительством революционной Греции полномочным комиссаром на остров Крит, впоследствии политик и морской министр Греции.

Корабли 
 Томбазис (корвет) — греческий корвет типа «Флауэр»